Heidberge ist der Name von Höhenzügen im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

 Heidberge (Güstrow) (46,7 m), bei Güstrow
 Heidberge (Teterow) (100,4 m), bei Teterow

Siehe auch:
 Heidberg